Walter Cuevas (San Clemente del Tuyú, Provincia de Buenos Aires, Argentina; 5 de junio de 1986) es un futbolista argentino. Juega de delantero en Altos Hornos Zapla del Torneo Federal A

Clubes

Referencias

Enlaces externos 
 

Futbolistas de la provincia de Buenos Aires